Wheeljack est le nom porté par différents personnages de l'univers Transformers.

Séries d'animation

Génération 1 
Dans Génération 1, Wheeljack est le scientifique des Autobots, présent dès le début de la série. Il possède un visage reconnaissable à son absence de bouche et des excroissances de chaque côté de sa tête qui clignotent quand il parle. Il se transforme en voiture blanche, et reste un combattant efficace en temps utile.

Wheeljack est un peu un équivalent Autobot du savant fou : il crée constamment de nouvelles armes et gadgets, qui peuvent s'avérer efficace, mais montrent surtout souvent des défauts qui posent de nouveaux problèmes, bien que conçus pour répondre aux besoins des Autobots. L'une des inventions les plus connues de ce type est les Dinobots, qui ont presque détruit l'Arche lors de leur première inauguration, bien que le problème ait été résolu depuis.
Il meurt durant la bataille d'autobot city avec windcharger (on voit Arcee transporter son corps) .

Transformers: Armada 
Un autre personnage est appelé Wheeljack dans les versions anglophone et française de Transformers: Armada. Cependant, dans la version japonaise de la série, le personnage répond au nom de « Rampage ».

Dans cette version, Wheeljack était à l'origine un jeune guerrier Autobot, doué mais peu expérimenté, pris en charge par Hot Shot. Cependant, lors d'une bataille, il fut blessé d'une balafre au poitrail et hors d'état de se déplacer. Hot Shot le laissa derrière pour partir chercher du secours, mais fut empêché de revenir l'aider par ses supérieurs, qui déclarèrent que la survie de l'unité prévalait sur celle d'un seul soldat. Malgré cela, Wheeljack fut sauvé, ironiquement par Mégatron dans un rare élan de bonté. Persuadé qu'Hot Shot l'avait abandonné, le jeune guerrier Autobot sombra dans la haine contre son ancien ami. Cela plus sa reconnaissance envers Mégatron le conduisit à jurer fidélité à ce dernier et à devenir Decepticon. Wheeljack garde son insigne Autobot, toujours traversée de la balafre, bien qu'il possède un insigne Decepticon plus petite en dessous. Il a gagné de l'expérience depuis, et est devenu un guerrier puissant, capable d'une capacité étrange à mi-chemin entre les hologrammes et la téléportation. Il se transforme en voiture de couleur noire, bien que dans les flashback, il est montré qu'il avait une couleur blanche plus similaire à la version de Génération 1 lorsqu'il était Autobot.

Transformers: Prime 
Wheeljack réapparait dans la série Transformers: Prime. Il apparaît pour la première fois dans le huitième épisode de la première saison durant lequel il est capturé par les Decepticons qui envoient Makeshift, métamorphe pour tromper les Autobots. Bulkhead parvient cependant à déjouer la tromperie et renvoie l'imposteur vers Starscream. Peu après cette victoire, le vrai Wheeljack quitte la base pour partir à l'aventure seul. Il revient cependant dans la deuxième saison et jusqu'à la fin de la série. Contrairement aux autres séries, il est présenté ici comme étant un guerrier et non un scientifique. Il est le meilleur ami de Bulkhead. Son mode véhicule est une voiture de course rouge et blanche. Dans cette série, on apprend qu'il s'agit d'un ancien Wrecker, étant parti car il ne supportait plus les règles d'Ultra Magnus. Wheeljack a un caractère arrogant, têtu et plein de fougue. Il a souvent tendance à foncer au combat, même lorsqu'il était nécessaire de rester tranquille. Il ne supporte pas les ordres, surtout ceux venant d'Ultra Magnus et préfère travailler en solo. Durant la deuxième saison, il aide momentanément les Autobots dans certaines missions comme avec Ratchet. Il se liera d'amitié avec Miko quand elle lui sauva la vie alors qu'il était sur le point de se faire terrasser par Hardshell. Durant la troisième saison, il reste avec les autres Autobots à leur base, son vaisseau étant détruit. Malgré son caractère, Wheeljack est un excellent guerrier, ayant fait ses preuves aussi bien au corps à corps qu'au tir. Il combat avec deux sabres et est très agile et rapide.

Transformers : EarthSpark 
Wheeljack réapparait dans la série Transformers : EarthSpark, tout comme dans la Génération 1, il est le scientifique des Autobots. Il est connu par ses coéquipiers pour ses inventions assez imprévisibles et qui ont facilement tendance à exploser.

Il rencontrera Twitch dans les bois de Whitwicky et est assez surpris de voir qu'un de ses drônes sert de mode véhicule. Il apprendra alors à la Terran à se servir de ses capacités de drône et cette dernière l'aide à mettre la main sur une des machines du Dr. Mandroid. Étant donné que le mode véhicule de Twitch est basé sur une création de Wheeljack, cette dernière le considère comme son deuxième père.

Films

Transformers 3 : la Face Cachée de la Lune 
Il est évoqué dans l'adaptation du premier film en jeu vidéo sur Nintendo DS. Ce serait lui qui aurait donné à l'Autobot du joueur la capacité de stocker différentes formes de véhicules mais aussi celle de changer d'apparence à n'importe quel moment (le joueur peut changer de véhicule quand il le souhaite dans le menu pause à condition d'avoir scanné le véhicule en cours de partie).

Wheeljack apparait dans Transformers 3 : la Face cachée de la Lune. Sa version de G1 est reprise, il est le savant des Autobots. Wheeljack est surnommé Q par ses camarades (en référence au personnage du même nom de la saga James Bond, de par les armes ou autres gadgets qu'il concoit) et se transforme en Mercedes-Benz W212. Ben qu'il conserve sa fonction de scientifique, son apparence diffère radicalement de celle du Wheeljack original, étant de couleur bleue. Le détail le plus marquant est son visage ressemblant à celui d'Albert Einstein, avec une paire de lunette et une coupe de cheveux tout aussi similaires.     

Il apparait au début du film, au QG du NEST, en donnant à Ironhide une nouvelle arme qu'il venait d'inventer. Il réapparait beaucoup plus tard lorsque les Autobots sont forcés de quitter la terre. Comme tous les Autobots, il évacue le Xantium juste avant sa destruction par Starscream. Il participe ensuite à la bataille de Chicago où il donne à Epps, Sam et aux autres militaires des grappins et des poignards explosifs (dont Sam se servira pour tuer Starscream) qu'il a créé. Durant la bataille, il est ensuite capturé par les soldats Decepticons dont Soundwave avec Bumblebee, Dino, Sideswipe et Ratchet. Lorsque Dylan Gould lui suggère qu'il apprenne le respect aux Autobots, Soundwave finit par ordonner l’exécution des otages Autobots. Q est choisi par Barricade et le supplie de l'épargner, mais un protoforme Decepticon lui tire dans le torse. Wheeljack, gravement endommagé par le tir, s'écroule et Barricade l'exécute d'un autre tir dans le dos. Son corps aurait ensuite été détruit durant le duel entre Bumblebee et Soundwave (le Decepticon tirant à l'aveugle pour neutraliser l'Autobot). Ses deux derniers explosifs seront ensuite utilisés par les militaires pour Barricade et un Protoform.   

Wheeljack est le seul Autobot du film à ne jamais être vu en train de se battre. Son seul véritable rôle aura été de fournir des armes aux Autobots deux fois durant le film avant de mourir, une première fois à Ironhide et une deuxième fois à Sam. 

Dans Transformers 4, Wheeljack fait une petite apparition. Il est représenté sur un jeu de carte barré d'une croix rouge (pour indiquer sa mort) lors d'une réunion de Vent de Cimetière.

Bumblebee 
Dans ce film, Wheeljack fait une courte apparition durant la guerre sur Cybertron. Tout comme les autres Autobots, il s'exilera dans l'espace et fera partie des Autobots qui rejoindront la Terre à la fin du film.

Transformers: Rise of the Beats 
Wheeljack est confirmé comme apparaissant dans ce film aux côtés d'Optimus Prime, Bumblebee, Arcee et Mirage. Il prendra la forme d'une Volkswagen Combi orange.

Autobots
Scientifique de fiction